Elie Raibon (né le  à Grenoble en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Son frère jumeau Sébastien Raibon est également joueur professionnel et évolue au poste de gardien de but.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Grenoble U18 ||  || 13 || 15 || 17 || 32 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2007-2008 || Grenoble U18 || France U18 || 17 || 32 || 19 || 51 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Grenoble U22 ||  || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Grenoble U22 || France U22 || 10 || 4 || 3 || 7 || 31 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 
|-
| 2009-2010 || Grenoble U22 || France U22 || 16 || 15 || 11 || 26 || 26 || 4 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 2009-2010 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 || 8 || 0 || 1 || 1 || 25
|-
| 2010-2011 || Grenoble U22 || France U22 || 12 || 11 || 9 || 20 || 8 || 4 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2010-2011 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 20 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Grenoble U22 || France U22 || 11 || 8 || 20 || 28 || 14 || 4 || 2 || 3 || 5 || 14
|-
| 2011-2012 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 25 || 0 || 3 || 3 || 10 || 20 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2012-2013 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus || 26 || 0 || 4 || 4 || 4 || 14 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 || 23 || 2 || 8 || 10 || 8 || 8 || 0 || 6 || 6 || 8
|-
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 16 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2015-2016 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 3 || 9 || 12 || 10 || 5 || 1 || 0|| 1|| 2
|-
| 2016-2017 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 24 || 2 || 9 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 26 || 11 || 8 || 19 || 4 || 10 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 26 || 5 || 11 || 16 || 34 || 6 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 2019-2020 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 26 || 10 || 8 || 18 || 8 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 10 || 4 || 7 || 11 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Remparts de Tours || Division 1  || 26 || 6 || 11 || 17 || 0 || 6  || 1 || 7 || 8 || 0

Références 

Naissance en novembre 1990
Naissance à Grenoble
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Montpellier Vipers
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur des Remparts de Tours